Седри́к Руссе́ль (; род. 6 января 1978 года, Монс, Бельгия) — бельгийский футболист, нападающий.

Биография 
В сезоне 2002/03 Седрик стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, выступая за «Монс».

В августе 2004 года он перешёл в российский «Рубин» (Казань). В Премьер-лиге дебютировал 16 августа, выйдя на замену на 63-й минуте в домашнем матче против раменского «Сатурна». 25 сентября забил единственный гол — в ворота «Динамо». Всего провёл за «Рубин» 6 матчей. По словам генерального директора клуба Фарита Хабриева, Русселя в Казани всё раздражало, и в январе 2005 года он был отдан в аренду в «Стандард» из Льежа.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Ла-Лувьер»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Монс»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Брешиа»